Gustav von Escherich
 Theodor Escherich, pédiatre, découvreur de la bactérie portant son nom (voir ci-dessous)

En biologie 
 Escherichia coli est une bactérie 

Patronyme allemand